Christian Naumann ist der Name folgender Personen:

 Christian Naumann (Dichter), (um 1720), sächsischer Rat in Weißenfels und Dichter
* Christian Naumann (Jurist) (auch Kristian Naumann; 1810–1888), schwedischer Jurist 
 Christian Andreas Naumann (1759–1828), Schützenhauptmann in Wittenberg, der die Stadt gegen die Schillschen Jäger verteidigte
 Christian August Naumann (1705–nach 1757), deutscher Baumeister
 Christian Nicolaus Naumann (1720–1797), deutscher Dichter